Les Lions de la Rhénanie sont un club allemand de football australien, vainqueur des deux derniers championnats d'Allemagne en 2007 et 2008.

L'équipe a été créée en 2003 à Dusseldorf et a pris l'appellation de Rheinland (Rhénanie) depuis sa fusion avec les joueurs de Cologne en 2006.

Chanson de club

Références

Club de football australien en Allemagne
Club sportif à Düsseldorf